Ольга Томилова:
 Томилова, Ольга Александровна (1822—1894) — начальница Смольного института благородных девиц.
 Томилова, Ольга Владимировна — российская гобоистка и педагог, заслуженная артистка России.